Famille Cibo, famille patricienne de Venise
 Alderano Cibo, un cardinal italien
 Angelo Cibo, un cardinal italien 
 Jean-Baptiste Cibo, été évêque de Marseille
 Nicolas de Cibo, Abbé de Montmajour, évêque de Cosenza et archevêque d'Arles
 Pietro Giovanni Chiavica Cibo, a été le 60e Doge de Gênes

Voir aussi 

 Cybo

Homonymie de patronyme